Scuola superiore – sinonimo di istruzione secondaria e in particolare in Italia corrispondente alla scuola secondaria di secondo grado
 Scuola superiore universitaria – nel sistema didattico italiano, struttura per alta formazione e ricerca che si affianca ai corsi di studio di tipo universitario o sono dedicate alla didattica dottorale e post-dottorale

Note